Толстовский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Каменском районе Алтайского края России. Административный центр — посёлок Толстовский.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 747 человек, в том числе 359 мужчин и 388 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 посёлок Тамбовский,
 посёлок Толстовский.

Примечания 

Муниципальные образования Каменского района (Алтайский край)
Сельские поселения Алтайского края